Mideopsis är ett släkte av kvalster. Mideopsis ingår i familjen Mideopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mideopsis